Porzig ist der Familienname folgender Personen:

 der Familienname der adligen Familie von Porzig
 Max Porzig (1865–1910), deutscher Reichstagsabgeordneter und Richter am Reichsgericht
 Max Porzig (Journalist) (1879–1948), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Nick Porzig (* 1972), australischer Ruderer
 Walter Porzig (1895–1961), deutscher Sprachwissenschaftler